Фредерик Робинсон:
 Робинсон, Фредерик Джон (1782—1859) — премьер-министр Великобритании.
 Робинсон, Фредерик Кейли (1862—1927) — английский художник-символист.